

Famiglie 
 Locatelli – famiglia bergamasca di organari, attivi tra il 1870 e il 1917
 Locatelli – famiglia bergamasca di pittori e scultori

Persone 
 Achille Locatelli (1856-1935) – cardinale italiano della Chiesa cattolica
 Aldo Locatelli (1915-1962) – pittore italiano
 Alessandra Locatelli (1976) – politica italiana
 Andrea Locatelli (1695-1741) – pittore italiano
 Andrea Locatelli (1996) – pilota motociclistico italiano
 Angela Locatelli (1988) – calciatrice italiana
 Antonia Locatelli (1937-1992) – missionaria italiana
 Antonio Locatelli (1895-1936) – aviatore, giornalista e politico italiano
 Cécile Locatelli (1970) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice francese
 Cleto Locatelli, propr. Anacleto Locatelli (1906-1961) – pugile italiano
 Domenico Locatelli (1613-1671) – attore italiano
 Domenico Locatelli (1903-2013) – calciatore italiano
 Ezio Locatelli (1954) – politico italiano
 Francesco Locatelli (1920-1978) – ciclista su strada italiano
 Francesco Maria Locatelli (1727-1811) – cardinale italiano della Chiesa cattolica
 Franco Locatelli (1949) – giornalista ed ex editorialista italiano
 Franco Locatelli (1960) – medico e accademico italiano
 Gabriele Locatelli (... – ...) – calciatore italiano
 Gabriele Moreno Locatelli (1959-1993) – pacifista italiano
 Gianni Locatelli (1938) – giornalista e dirigente d'azienda italiano
 Giorgio Locatelli (1963) – cuoco e personaggio televisivo italiano
 Giovanni Locatelli (1924-2004) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista Locatelli (1713-1790) – impresario e librettista italiano
 Isabella Locatelli (1994) – rugbista a 15 italiana
 Juan Manuel Locatelli (1975) – ex cestista argentino
 Luigi Locatelli (1927) – giornalista italiano
 Manuel Locatelli (1998) – calciatore italiano
 Marcos Locatelli (1939-2010) – allenatore di calcio e calciatore argentino
 Massimiliano Locatelli (1967) – architetto italiano
 Mirko Locatelli (1974) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Orfeo Locatelli (1919-2000) – pittore italiano
 Pia Locatelli (1949) – politica italiana
 Piera Locatelli (1900-1975) – medico e biochimica italiana
 Pietro Antonio Locatelli – compositore e musicista italiano
 Raffaello Locatelli (1915-1984) – pittore italiano
 Roberto Locatelli (1974) – pilota motociclistico italiano
 Romualdo Locatelli (1905-1943?) – pittore italiano
 Sisto Locatelli (1463-1533) – religioso italiano, beato della Chiesa cattolica
 Stefano Locatelli (1989) – ex ciclista su strada italiano
 Tomas Locatelli (1976) – calciatore italiano
 Tommaso Locatelli (1799-1868) – giornalista ed editore italiano
 Ugo Locatelli (1916-1993) – calciatore italiano
 Umberto Locatelli (1878-1958) – imprenditore, dirigente d'azienda e politico italiano
 Vinícius Locatelli, noto anche come Vini Locatelli (1998) – calciatore brasiliano
 Maria Caterina Locatelli o Lucatelli (?-1723) - pittrice in ambito bolognese

Altro 
 Locatelli – cognome italiano, diffuso prevalentemente in Lombardia
 Locatelli – azienda lattiero-casearia appartenente alla francese Lactalis
 10874 Locatelli – asteroide del sistema solare
 Rifugio Antonio Locatelli – rifugio alpino, presso le Tre Cime di Lavaredo